Следи списак стрелаца у финалима светских првенстава у фудбалу. Само голови постигнути у регуларном времену или у продужецима се рачунају. Голови постигнути током извођења једанаестераца нису урачунати. Заједно са финалом Светског првенства у фудбалу 2022, 64 играча је постигло 83 поготка, узимајући у обзир сва одиграна финала. Килијан Мбапе је постигао највећи број голова у финалима, те је један од два играча који су постизали хет-трик у финалу, 2022. против Аргентине. Пре њега, Џеф Харст је постао први фудбалер који је постигао хет-трик у финалима Светских првенстава у фудбалу, 1966. против Западне Немачке. Марио Манџукић је једини фудбалер који је постигао аутогол и гол у финалу, у утакмици против Француске, на Светском првенству 2018. године.

Стрелци у финалима

Играчи са највише голова у финалу

Напомене 

Светско првенство у фудбалу